Chinzer ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Chinzer (1698–nach 1749), italienischer Komponist, Kapellmeister, Impresario und Trompeter
 Giuseppe Chinzer (vor 1738–nach 1745), italienischer Cellist und Komponist